

Archeologia
 Menhir di Biru 'e Concas – sito archeologico di Sorgono
 Necropoli di Sas Concas – sito archeologico di Oniferi

Persone
 Andrea Concas – scrittore italiano
 Fabio Concas – calciatore italiano
 Franco Concas – politico italiano
 Giuseppe Paderi Concas – vescovo cattolico italiano
 Luigi Concas – avvocato penalista, cassazionista e docente universitario italiano